Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2022 ist ein Rollstuhltenniswettbewerb in London. 

Vorjahressieger ist Dylan Alcott.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2022